Ilha do Medo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha do Medo (ö i Brasilien), Maranhão, 
 Ilha do Mêdo, ö, Bahia, Itaparica, 

Robotskapade Brasilienförgreningar